Dendrochirus är ett släkte av fiskar. Dendrochirus ingår i familjen Scorpaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Dendrochirus